Cayo Casio Longino puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Casio Longino.— El tiranicida.
 Cayo Casio Longino (cónsul 171 a. C.).— Cónsul en el año 171 a. C.
 Cayo Casio Longino (cónsul 124 a. C.).— Cónsul en el año 124 a. C.
 Cayo Casio Longino (cónsul 96 a. C.).— Cónsul en el año 96 a. C.
 Cayo Casio Longino (cónsul 73 a. C.).— Cónsul en el año 73 a. C.
 Cayo Casio Longino (cónsul 30).— Cónsul suffectus en el año 30.